Списки известных носителей: мужчин — , женщин — .

Замя́тин — русская фамилия. Первое письменное упоминание зафиксировано в Вологде в 1634 году.

Этимология 
Фамилия Замятин — чаще всего упрощённый вариант фамилии Замя́тнин, образованной от полного некалендарного русского имени Замя́тня. Имя Замятня, в свою очередь, происходит от древнерусского слова замя́тня — волнение, замешательство, смута. В некоторых диалектах слово означает тревога, беспорядок, спор, шум.

По мнению Б.-О. Унбегауна, Замятня, возможно, одно из так называемых «охранительных» имён: «для того чтобы не искушать судьбу и отвести зло, детям давали имена со значением прямо противоположным тому, что ожидали или желали родители для детей».

А. Г. Мосин также предполагает возможность возникновения фамилии Замятин от прозвища Замя́та, отмеченного в уральской ямщицкой среде и, в свою очередь, произошедшего от глагола замя́ть — сминать вовсе, сбить с ног, давить, задавить, затоптать; перекричать, превзойти кого-либо, одержать верх над кем-либо в каком-либо деле, в работе.

Производные имена и фамилии 
От Замятни также произошли уменьшительные и ласкательные формы имени Замятенька, Замятенка, Замятенко, Замятка, Замятница и фамилии Замятьнин, Замятьин, Замятинский, Замятнов, Замятов, Замятовский, Замяткин, Замятков.

Социальное распространение 
Имя Замятня в XV—XVII вв. было распространено повсеместно во всех социальных слоях. То же относится и к образованным позже от этого имени фамилиям Замятнин и Замятин
— с поправкой на то, что звук н в первоначальном варианте фамилии легче терялся и в произношении, и в написании у простых сословий.

География 
Имя Замятня и фамилия Замятин были распространены в Предуралье, на Урале и в Зауралье, на Севере, в Москве и вокруг Москвы.

Населённые пункты 

От фамилии Замятин могла произойти часть названий населённых пунктов Замятино и Замятины.

Внутригородские объекты 

Все известные названия улиц Замятина и переулков Замятина связаны с именами конкретных людей с фамилией Замятин или Замятнин.

Фамилия Замятин в различных сферах деятельности

Искусство

Литература 
Известно несколько литераторов с фамилией Замятин, в том числе писавших под псевдонимом Замятин:

Настоящая фамилия 
 Замятин, Александр Александрович — российский сценарист и кинорежиссёр.
 Замятин, Александр Фёдорович (1875 — после 1940) — русский церковный писатель, протоиерей.
 Замятин, Ардалион Иванович (1861—1945) — мемуарист, учитель земской школы.
 Замятин, Дмитрий Николаевич (р. 1962) — российский эссеист, поэт, географ, культуролог.
 Замятин, Евгений Иванович (1884—1937) — русский писатель.
 Замятин, Евгений Николаевич (1947—1993) — русский советский поэт, редактор.
 Замятин, Леонид Алексеевич (р. 1948) — советский и российский писатель.
 Замятин, Николай Анатольевич (р. 1961) — российский журналист, редактор.
 Замятин, Николай Михайлович (р. 1928) — советский и российский поэт.
 Замятин, Пётр Павлович (1931—2011) — советский и российский журналист, редактор.
 Замятина, Галина Степановна — советская и российская журналистка, редактор.
 Замятина, Тамара Николаевна (р. 1954) — советская и российская журналистка, редактор.

 Батурин-Замятин, Николай Николаевич (настоящая фамилия Замятин, 1877—1927) — российский и советский политический деятель, публицист, историк. Член РСДРП с 1901 года.

Псевдонимы 
 Борис Замятин — псевдоним немецкого русскоязычного литератора-афориста Бориса Ильича Френкеля (р. 1940).
 Г. Замятин — один из псевдонимов российского революционера и публициста Григория Сергеевича Десятова (ок. 1864—?).
 М. Замятин — один из псевдонимов русского писателя Михаила Константиновича Первухина (1870—1928).
 Н. А. Замятина — один из псевдонимов российского драматурга Надежды Александровны Доренговской.

Музыка 
 Замятин, Пётр Павлович — советский и российский скрипач.
 Замятина, Юлия Николаевна (р. 1969) — российская певица (сопрано).

 Замятина-Лингарт Н. П. — российская певица (сопрано).

Театр и кино 
 Замятин, Александр Александрович — российский кинорежиссёр и сценарист.
 Замятин, Олег Семёнович (р. 1963) — украинский театральный и киноактёр. Служит в Театре русской драмы им. Леси Украинки (Киев). Заслуженный артист Украины (2006).
 Замятин, Юрий Андреевич (1910—1965) — директор и художественный руководитель Ялуторовского драматического театра, Тюменского драматического театра. Председатель правления Тюменского отделения Союза театральных деятелей. Заслуженный артист РСФСР.
 Замятина, Дарья Эдуардовна (р. 1993) — российская актриса.

Персонажи художественной литературы, кино- и телефильмов 
 Александр Замятин, инженер — один из персонажей фантастической повести Александра Мирера «Главный полдень» (1969) и снятого по её мотивам фильма «Посредник» (1990) в исполнении Валерия Сторожика.
 Алексей Евгеньевич Замятин, заместитель мэра, и его сын — персонажи телесериала «Правила угона» (2009) в исполнении Владимира Симонова и Ярослава Жалнина.
 Алексей Петрович Замятин — один из персонажей детектива Михаила Серёгина «Мастер кулачного боя».
 Владимир Николаевич Замятин, генеральный прокурор Российской Федерации — главный персонаж детектива Фридриха Незнанского «Прокурор по вызову» (серия «Марш Турецкого», 2001).
 Замятин, инженер — персонаж романа Петра Краснова «Выпашь» (1931).
Замятин, коренной русак, — он сам был курянин — Курской губернии, — в доме держал русский тон. Ничего китайского или японского. Ничего из Шанхая или Нагасак. Никаких шелков, вышивок, лака, слоновой кости или клуазонне. Все из Петербурга и Москвы. Прислуга тоже у него была русская. <…> Замятин, среднего роста, плотный человек, в русой мягкой бородке, сероглазый, веснушчатый в пикейном белом жилете и кителе чёртовой кожи нараспашку…
 Замятин — один из персонажей российского телесериала «Мамочка, я киллера люблю» (2008) в исполнении Виктора Хоркина.
 Зинаида Николаевна Замятина — персонаж советского детективного фильма «Следы на снегу» (1955) в исполнении Заны Занони.

Наука 
 Замятин, Александр Николаевич (1879—1918) — российский геолог.
 Замятин, Алексей Григорьевич (1924—1992) — советский физик.
 Замятин, Алексей Петрович (1946—2009) — советский и российский математик, педагог.
 Замятин, Валерий Кузьмич — советский и российский учёный в области машиностроения.
 Замятин, Владимир Валентинович — советский и российский хирург, педагог.
 Замятин, Владимир Николаевич (1892—?) — советский экономист.
 Замятин, Герман Андреевич (1882—1953) — российский историк.
 Замятин, Дмитрий Николаевич (р. 1962) — российский географ, культуролог, эссеист, поэт.
 Замятин, Константин Константинович (младший) (1939—2001) — советский и российский хирург, педагог.
 Замятин, Константин Юрьевич — секретарь Молодёжной ассоциации финно-угорских народов (МАФУН), исследователь Института прав человека Обу академии (Турку), докторант университета Хельсинки. Удмурт.
 Замятин, Михаил Николаевич — заведующий кафедрой анестезиологии и реаниматологии Института усовершенствования врачей ФГУ «Национальный медико-хирургический центр им. Н. И. Пирогова Минздравсоцразвития России».
 Замятин, Николай Владимирович — декан факультета систем управления Томского государственного университета систем управления и радиоэлектроники, доктор технических наук.
 Замятин, Николай Митрофанович (1900—1965) — советский учёный в области животноводства, свиноводства.
 Замятина, Вера Борисовна (1906—1992) — советский учёный в области агрохимии.
 Замятина, Любовь Яковлевна (р. 3 сентября 1952) — директор филиала УГТУ-УПИ в Невьянске, депутат Думы Невьянского городского округа.
 Замятина, Надежда Юрьевна (урождённая Белаш, р. 1974) — российский географ.
 Замятина, Наталья Георгиевна (р. 1951) — российский ботаник.

Религия 
 Замятин, Александр Фёдорович (1875 — после 1940) — русский церковный писатель, протоиерей.
 Замятин, Дмитрий Анисимович (1678—1747), известен как Дорофей (после принятия схимы Димитрий) — иеромонах, настоятель Саровского монастыря с 1731 по 1747 год.

Спорт 
 Замятин, Александр Николаевич — советский спортсмен, педагог. Заведующий кафедрой физического воспитания и спорта Костромского технологического института в 1967—1993 гг. Заслуженный работник физической культуры РФ (1993). Ежегодно в начале марта в Костроме проводится лыжная эстафета памяти Александра Николаевича Замятина, в которой принимают участие студенты костромских вузов и учащиеся средних учебных заведений, лицеев и школ Костромы.
 Замятин, Андрей Викторович (р. 1979) — чемпион мира по классическому бодибилдингу в категории рост от 180 см (2009). Мастер спорта международного класса (2010).
 Замятин, Валерий Владимирович (р. 5 января 1979 года) — украинский футболист, капитан сборной Украины по мини-футболу. Обладатель Кубка и Суперкубка Украины (в составе «Енакиевца», 2007), трёхкратный обладатель бронзовых медалей чемпионата Украины.
 Замятин, Владимир Петрович (1927—1990) — советский футболист, игрок футбольного клуб «Крылья Советов» (Куйбышев). Детский футбольный тренер, создавший футбольную школу в Куйбышеве. Отец Юрия Владимировича Замятина.
 Замятин, Николай Александрович — тренер по академической гребле, Заслуженный тренер Республики Карелия (1993).
 Замятин, Юрий Владимирович (р. 1950) — тренер по мини-футболу, основатель команды «Прима» (Самара). Сын Владимира Петровича Замятина.
 Замятин, Юрий Петрович (1932—2013) — советский и российский спортсмен, тренер. Чемпион СССР по вольной борьбе.

Армия 
 Замятин — российский военный. Штабс-ротмистр Малороссийского кирасирского полка. Участник Отечественной войны 1812 года. Ранен 24 августа 1812 года в сражении при Шевардинском редуте, с которого началась Бородинская битва.
 Замятин (Замятнин), Александр Гаврилович (?—1772) — российский военный, генерал-майор, генерал-адъютант при генерале-фельдмаршале, обер-штер-кригскомиссар. Кавалер ордена Святого Георгия III класса (№ 6, 27 июля 1770 года). Основатель усадьбы Кривякино в Коломенском уезде Московской губернии.
 Замятин, Алексей Иванович — российский военный, капитан Преображенского полка. Владел в Санкт-Петербурге угловым домом между Английской набережной (Английская набережная, 22) и Замятиным переулком, получившим название по фамилии владельца первого дома.
 Замятин, Вячеслав Игоревич — советский военный, майор. В 1970—1980-е служил на космодроме Байконур, затем в ракетных войсках.
 Замятин, Иван — гренадер Преображенского полка, принявший участие в дворцовом перевороте и возведении на престол императрицы Елизаветы Петровны 25 ноября 1741 года; лейб-кампанец.
 Замятин, Иван Петрович (1913—2003) — советский военный лётчик, подполковник. Герой Советского Союза (1949).
 Замятин, Матвей Иванович (1877—?) — российский военный, полковник. Участник Первой мировой войны, Гражданской войны в России (Белое движение).
 Замятин, Никанор Иванович (1883—?) — российский военный, подъесаул. Командир 1-го Оренбургского казачьего пластунского батальона (1918).
 Замятин, Николай Александрович (1916—1994) — советский лётчик-испытатель.
 Замятин (Замятнин), Пётр — лейб-кампанец, кавалергард середины XVIII века.
 Замятин, Сергей — российский военный. Участник Белого движения. Во ВСЮР и Русской Армии находился в корпусе корабельных офицеров Черноморского флота до эвакуации Крыма. Подпоручик (1919). В 1921 году был в составе русской эскадры в Бизерте.

 Замятин-Тонагель, Николай Александрович — российский военный. Ротмистр 2-го гусарского полка. Служил в Красной Армии. В 1919 году был членом «Национального центра».

Политика и государственное управление

Настоящая фамилия 
 Замятин, Владимир Николаевич — заместитель министра транспорта Астраханской области (с 2005 года).
 Замятин, Владимир Николаевич — генеральный директор ОАО «Деревообрабатывающий комбинат „Красный Октябрь“», директор департамента промышленности администрации Тюменской области.
 Замятин, Дмитрий Николаевич (р. 1969) — российский политический деятель, предприниматель, менеджер.
 Замятин, Константин Константинович (старший) (1906—1969) — советский менеджер. Один из создателей индустрии искусственных кож в СССР.
 Замятин, Константин Иванович — городской голова г. Тотьмы с 1887 по 1890 год. Купец второй гильдии, потомственный почетный гражданин г. Тотьмы. Попечитель Тотемской учительской семинарии, Никольской земской больницы.
 Замятин, Константин Юрьевич — секретарь Молодёжной ассоциации финно-угорских народов (МАФУН), исследователь Института прав человека Обу академии (Турку), докторант университета Хельсинки. Удмурт.
 Замятин, Леонид Митрофанович (1922—2019) — советский государственный деятель.
 Замятин, Николай Александрович (1900—1937) — российский политический деятель, социалист-революционер.
 Замятин, Николай Александрович — советский юрист, председатель Кизлярского районного суда Управления судебного департамента при Верховном Суде Российской Федерации в Республике Дагестан.
 Замятин, Павел Николаевич (1911—?) — советский политический деятель.
 Замятин, Пётр Александрович (1802—1873) — российский государственный деятель. Пермский губернатор в 1855—1857 гг.
 Замятина, Любовь Яковлевна (р. 3 сентября 1952) — директор филиала УГТУ-УПИ в Невьянске, депутат Думы Невьянского городского округа.

 Батурин-Замятин, Николай Николаевич (настоящая фамилия Замятин, 1877—1927) — российский и советский политический деятель, публицист, историк. Член РСДРП с 1901 года.
 Замятин-Тонагель, Николай Александрович — российский военный. Ротмистр 2-го гусарского полка. Служил в Красной Армии. В 1919 году был членом «Национального центра».

Псевдоним 
 Г. Замятин — один из псевдонимов российского революционера и публициста Григория Сергеевича Десятова (ок. 1864—?).

Бизнес 
 Замятин, Борис Васильевич (р. 1952) — советский и российский животновод, менеджер.
 Замятин, Владимир Николаевич — генеральный директор ОАО «Деревообрабатывающий комбинат „Красный Октябрь“», директор департамента промышленности администрации Тюменской области.
 Замятин, Дмитрий Николаевич (р. 1969) — российский предприниматель, менеджер, политический деятель.
 Замятин, Иван Алексеевич — российский менеджер. Генеральный директор ООО «Завод электросварочного оборудования „Искра“».
 Замятин, Константин Иванович — городской голова г. Тотьмы с 1887 по 1890 год. Купец второй гильдии, потомственный почетный гражданин г. Тотьмы. Попечитель Тотемской учительской семинарии, Никольской земской больницы.
 Замятин, Константин Константинович (старший) (1906—1969) — советский менеджер.
 Замятин, Павел Григорьевич (1919—1995) — советский льновод.

Примечания

Библиография 
 Веселовский С. Б. Замятница // Веселовский С. Б. Ономастикон: Древнерусские имена, прозвища и фамилии / Под ред. В. И. Буганова и Б. В. Левшина. — М.: Наука, 1974. — С. 119.
 Веселовский С. Б. Замятня, Замятнин // Веселовский С. Б. Ономастикон: Древнерусские имена, прозвища и фамилии / Под ред. В. И. Буганова и Б. В. Левшина. — М.: Наука, 1974. — С. 119—120.
 Ганжина И. М. Замятин, Замятнин, Замятня // Ганжина И. М. Словарь современных русских фамилий. — М.: Астрель, АСТ, 2001. — С. 211.
 Мосин А. Г. Замятин // Мосин А. Г. Уральские фамилии: Материалы для словаря. Т. 1: Фамилии жителей Камышловского уезда Пермской губернии (по данным исповедных росписей 1822 года). — Екатеринбург: Издательство «Екатеринбург», 2000. — ISBN 5-88464-018-8
 Никонов В. А. География фамилий / Отв. ред. С. И. Брук; предисл. Р. Ш. Джарылгасиновой. — 3-е изд, стереотипное. — М.: КомКнига, 2007. — 200 с. — ISBN 978-5-484-00762-2
 Никонов В. А. Замятнин // Никонов В. А. Словарь русских фамилий / Сост. Е. Л. Крушельницкий. — М.: Школа-Пресс, 1993. — С. 44.
 Полякова Е. Н. Замятня // Полякова Е. Н. Словарь имён жителей Пермского края XVI—XVIII веков. — Пермь: Издательский дом Бывальцева, 2007. — С. 167.
 Суперанская А. В., Суслова А. В. Современные русские фамилии. — М.: Наука, 1981. — 176 с.
 Тупиковъ Н. М. Замятня // Тупиковъ Н. М. Словарь древне-русскихъ личныхъ собственныхъ имёнъ. — СПб.: Типографія Н. Н. Скороходова, 1903. — С. 212—213.
 Унбегаун Б.-О. Русские фамилии = Russian surnames / Пер. с англ.; общ. ред. Б. А. Успенского. — 2-е изд., испр. — М.: Издательская группа «Прогресс», 1995. — С. 165.
 Федосюк Ю. А. Замятин // Федосюк Ю. А. Русские фамилии: Популярный этимологический словарь. — 5-е изд. — М.: Флинта, Наука, 2004. — С. 82.
 Чайкина Ю. И. Вологодские фамилии: Этимологический словарь. — Вологда: ВГПИ, издательство «Русь» , 1995.
 Шумилов Е. Н. Замятин // Шумилов Е. Н. Тимошка Пермитин из деревни Пермяки. — Пермь: Пермское книжное издательство, 1991. — С. 203.

Фамилии по алфавиту
Русские фамилии